El Masters de Roma 2009 o també Internazionali BNL d'Italia 2009 és una competició tennística que es juga en terra batuda al Foro Italico a Roma, Itàlia. En categoria masculina està inclosa en les sèries 1000 de la ATP i es juga entre el 27 d'abril i el 4 de maig del 2009, i en categoria femenina pertany als Premier Tournaments de la WTA i es juga entre 3 i el 9 de maig.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Enllaços externs 

 Web oficial 

2009
ATP World Tour 2009
WTA Tour 2009